Die Deutsche Snooker-Meisterschaft 2015 war die 19. Austragung der nationalen Meisterschaft der Herren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 19. bis 22. November 2015 im Rahmen der Deutschen Billard-Meisterschaft in der Wandelhalle im hessischen Bad Wildungen statt. Diese wurde live in Zusammenarbeit von DOSB und cuescience auf sportdeutschland.tv übertragen.

Sascha Lippe besiegte im Finale Patrick Einsle, den deutschen Meister von 2009, 2011 und 2012, mit 4:3 und gewann zum zweiten Mal die Deutsche Snooker-Meisterschaft der Herren nach 2007. Titelverteidiger war Roman Dietzel vom SC 147 Essen, der allerdings im Halbfinale gegen Einsle verlor.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Finalrunde

Weblinks 
 Deutsche Snooker-Meisterschaft 2015 auf der Website der Deutschen Billard-Union
 Livestream auf Sportdeutschland.tv – eine Seite des DOSB

2015
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Bad Wildungen